Le tournoi de tennis de Doha est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 11 au .

Victoria Azarenka remporte le simple dames. En finale, elle bat Serena Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Faits marquants 
Grâce à sa victoire en 1/4 de finale, Serena Williams s'assure de remonter à la  du classement WTA qu'elle avait quittée en . A 31 ans et 4 mois, elle devient la numéro 1 mondiale la plus âgée de l'histoire.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Doha
Sport au Qatar en 2013
Tennis en février 2013